Piedras kan syfta på:

Colombia 

 Piedras (kommun), Tolima, 
 Piedras, Colombia, ort, Tolima,

Mexiko 

 Piedras de Amolar (ort), Guanajuato, Acámbaro,

Uruguay 

 Las Piedras, Uruguay, ort, Canelones,